Butterfield Lake ist der Name folgender Seen

in den Vereinigten Staaten:

 Butterfield Lake (Maine)
 Butterfield Lake (Kalamazoo County, Michigan)
 Butterfield Lake (Newaygo County, Michigan)
 Butterfield Lake (Ontonagon County, Michigan)
 Butterfield Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Butterfield Lake (Watonwan County, Minnesota)
 Butterfield Lake (New York)
 Butterfield Lake (Oregon)

in Kanada:

 Butterfield Lake (Ontario)
 Butterfield Lake (Manitoba)
 Butterfield Lake (British Columbia)